Paroy puede referirse a: 

 Paroy, comuna francesa situada en Doubs.
 Paroy, comuna francesa situada en Sena y Marne.